Run for Cover (dt. „In Deckung gehen“) ist der Name folgender Musikalben:

 Run for Cover (Gary-Moore-Album), Album von Gary Moore
 Run for Cover (Pro-Pain-Album), Album von Pro-Pain

Run for Cover ist der Titel folgender Filme
 Run for Cover (Film), US-amerikanischer Film von 1995 
 Run for Cover, Originaltitel von Im Schatten des Galgens, US-amerikanischer Film von 1955